HGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Hagen (Papua Nuova Guinea)